Râul Călugăreasa se poate referi la:

 Călugăreasa - afluent al râului Băiașu
 Călugăreasa - afluent al râului Câlnic

Vezi și 
 Râul Călugărul (dezambiguizare)

 Călugăr (dezambiguizare)
 Călugăru (dezambiguizare)
 Călugăreni (dezambiguizare)
 Călugăreanu (nume de familie)

Toponime românești